Halton steht für:

 Halton F.A.C.1, ein Doppeldecker von 1927
 Borough of Halton, eine Verwaltungseinheit im Nordwesten Englands
 Halton (Wahlkreis), der Wahlkreis für Westminster

Orte im Vereinigten Königreich:
 Halton (Buckinghamshire)
 Halton (Cheshire)
 Halton (Lancashire)
 Halton (Leeds)
 Halton (Northumberland)
 Halton (Wrexham)

Halton ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Halton (1876–1959), US-amerikanischer Schauspieler
 Immanuel Halton (1628–1699), englischer Astronom und Mathematiker
 Matthew Henry Halton (1904–1956), kanadischer Journalist
 Sean Halton (* 1987), US-amerikanischer Baseballspieler